Владимир Дмитриевич Богданов (род. 30 октября 1953 года) — , , директор ИЭРиЖ (с 2013 года), член-корреспондент РАН (2011).

Биография 

Родился 30 октября 1953 года.

В 1975 году — окончил биологический факультет Пермского государственного университета.

После окончания ВУЗа по приглашению академика С. С. Шварца был принят в Институт экологии растений и животных и направлен в экологический научно-исследовательский стационар ИЭРиЖ в Лабытнангах.

В 1982 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Экология сиговых рыб Нижней Оби в первый год жизни».

В 1986 году — переведен в Институт экологии растений и животных (ИЭРиЖ) УрО РАН.

С 1991 года — руководит Лабораторией экологии рыб и биоразнообразия водных экосистем ИЭРиЖ УрО РАН.

В 1997 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Экология молоди и воспроизводство сиговых рыб Нижней Оби».

С 1999 до 2013 годы — работал в должности заместителя директора по научной работе ИЭРиЖ УрО РАН. С 2013 года — директор ИЭРиЖ.

В 2011 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Основные научные результаты:
На примере рыб внес большой вклад в разделы общей биологии — экологию и биологию развития пойкилотермных животных, и в ихтиологию. Раскрыты закономерности и механизмы процессов воспроизводства полупроходных рыб субарктических и арктических экосистем. Всесторонне исследованы экологические аспекты раннего онтогенеза рыб. На примере эмбрионов и личинок сиговых рыб установлена «норма реакции» организмов и популяций на абиотические и биотические факторы водной среды. Создан первый в мире определитель личинок сиговых рыб. Выявлены механизмы формирования поколений сиговых рыб Обского бассейна, разработаны методологические, теоретические и практические основы мониторинга воспроизводства сиговых рыб Обского бассейна. Установлены три типа смертности на ранних этапах развития, от соотношения которых зависит стратегия выживания сиговых рыб.

Под его руководством впервые исследовано биоразнообразие и биоресурсы водных экосистем большей части территории Полярного Урала и Ямала.

Автор более 300 научных публикаций, в том числе более 10 монографий.

Под его руководством защищены 5 кандидатских диссертаций, ведет преподавательскую работу в Пермском госуниверситете.

Главный редактор журнала «Экология» РАН, член диссертационного совета при Уральском научно-исследовательском ветеринарном институте РАСХН, член научно-промыслового совета Западно-Сибирского рыбопромыслового бассейна (Тюмень), член рыбохозяйственного совета ЯНАО (Салехард).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники биологического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели биологического факультета Пермского государственного университета
Учёные Уральского отделения РАН
Главные редакторы России
Экологи России